Да́рко Бо́дул (; род. 11 января 1989 года, Сараево, СФРЮ) — австрийский футболист, нападающий клуба «Игман».

Ранние годы 

Дарко Бодул родился 11 января 1989 года в городе Сараево. В начале 90-х годов, во время гражданской войны в Боснии, Дарко вместе со своей матерью, братом и сестрой переехали жить в австрийский город Вена. Именно в Вене Дарко начал заниматься футболом в местной команде «Фортуна», а затем Бодул перешёл в один из старейший клуб Австрии, венский «Фёрст». Уже тогда молодого нападающего заприметили многие европейские клубы, такие как «Бавария», «Блэкберн Роверс» и «Херенвен».

Именно от нидерландского клуба Дарко принял предложение, и в 16 лет переехал на север Нидерландов. Бодул довольно быстро стал свободно говорить на местном языке, а затем стал настоящим лидером молодёжного состава «Херенвена». Несколько нидерландских клубов хотели заполучить Дарко, но в итоге игрок достался амстердамскому «Аяксу», причём совершенно бесплатно, так как «Херенвен» забыл подписать контракт с молодым форвардом. 17 июля 2008 года Дарко заключил с «Аяксом» контракт на один год, с возможностью его продления до 30 июня 2011 года.

Клубная карьера 
В составе «Аякса» Дарко дебютировал 8 февраля 2009 года в гостевом матче чемпионата против «Витесса». На поле 20-летний футболист появился сразу после перерыва, заменив полузащитника Урби Эмануэлсона. Матч завершился крупным поражением амстердамцев со счётом 4:1; единственный гол в составе «Аякса» был на счету Луиса Суареса.

В середине июля 2009 года новый тренер «Аякса» Мартин Йол заявил, что Дарко будет отдан в аренду. Йол также сказал: «Дарко обладает огромным потенциалом, но он ещё слишком молод. Для игрока его возраста очень важно иметь игровую практику. Таким образом мы готовы отдать его в аренду». В начале августа 2009 года в услугах Бодула заинтересовалась роттердамская «Спарта».

В конце августа 2009 года «Аякс» намеревался отдать Дарко в аренду на один сезон в клуб первого дивизиона «Харлем», куда в начале августа был отдан другой молодой нападающий амстердамцев Эдгар Манучарян. Однако Дарко сам отказался от возможного перехода в «Харлем», так как Бодул хотел играть за клуб высшего дивизиона. 31 августа он был отдан в аренду на один сезон роттердамской «Спарте».

31 января 2011 года Бодул стал игроком португальского клуба «Насьонал Мадейра».

В июне 2011 года Дарко находился на просмотре в австрийском «Штурме». 22 июля хорватский форвард с австрийским паспортом подписал со «Штурмом» однолетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон. В новой команде он дебютировал 3 августа в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против грузинского «Зестафони», выйдя на замену. В чемпионате Австрии первую игру Бодул провёл 13 августа в матче с венским «Рапидом» (1:0); «Штурм» одержал победу на последней минуте и нанёс первое в сезоне поражение «Рапиду».

Во время зимнего трансферного окна 2013 года Дарко перешёл в датский клуб «Оденсе».

В 2016 году подписал контракт с пермским «Амкаром». За клуб провел 46 матчей, забил 6 голов.

После расформирования «Амкара» подписал контракт с клубом «Енисей» сроком на два года.

Личная жизнь 
Имеет австрийское гражданство. Старший брат Дарко, Драган Бодул, который на 14 лет старше, также стал футболистом. Драган начал карьеру в хорватском клубе «Хрватски Драговоляц», а затем выступал только за различные австрийские команды, такие как «Маттерсбург», «Капфенберг» и другие. С 2008 года Драган выступал за клуб «Унион» из города Ардаггер, а затем в возрасте 34 лет завершил карьеру. В настоящее время Драган является футбольным агентом Дарко.

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Хорватии
Футболисты Австрии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК «Насьонал» Фуншал
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Оденсе»
Игроки ФК «Райндорф Альтах»
Игроки ФК «Данди Юнайтед»
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Османлыспор»
Игроки ФК «Сараево»
Игроки ФК «Игман»